Antonio Jiménez Quiles – ex ciclista su strada spagnolo
 Justin Quiles – cantante statunitense
 Luis Quiles – disegnatore spagnolo
 Paul Quilès – politico francese